Jon Brower Minnoch – l'uomo più pesante di tutti i tempi
 Jordan Brower – attore statunitense
 Ned Brower – batterista e attore statunitense
 Otto Brower – regista statunitense
 Luitzen Brouwer – matematico olandese